

Persone 
 Armando Frigo (1917-1943) – calciatore statunitense naturalizzato italiano
 Augusto Frigo (1918-2004) – saltatore con gli sci italiano
 Dario Frigo (1973) – ciclista su strada italiano
 Franco Frigo (1950) – politico italiano
 Giuseppe Frigo (1935) – avvocato e giurista italiano
 Laura Frigo (1990) – pallavolista italiana
 Luca Frigo (1993) – hockeista su ghiaccio italiano
 Manuel Frigo (1997) – nuotatore italiano
 Thomas Frigo (1997) – pallavolista italiano

Televisione 
 Frigo – programma televisivo italiano di genere culinario

Altro 
 Frigo – elettrodomestico la cui funzione è la conservazione del cibo in cui è praticata una condizione di bassa temperatura